

Wegen 
 B-2 (Bosnië en Herzegovina): een weg in Bosnië en Herzegovina
 Bundesstraße 2: weg in Duitsland
 B2 (Jamaica): weg in Jamaica
 B2 (Namibië): weg in Namibië

Voertuigen en vliegtuigen 
 B-2 Spirit: Amerikaanse bommenwerper
 Dassault Super Mystère B.2: een Franse straaljager uit de jaren vijftig
 Citroën Type B2, een autotype uit 1921

Overige 
 Riboflavine: vitamine B2
 Kanaaldok B2: een vaarweg in de haven van Antwerpen
 B2 (personage): personage uit de televisieserie Bassie en Adriaan
 Tombe B1 en B2 een dubbele graftombe voor de farao Hor Iry, met grafkamers B1 en B2
 P/2010 B2, een periodieke komeet in het zonnestelsel
 B2: een papierformaat
 Een ziektengroep volgens de Nederlandse infectieziektenwet
 Een Nederlands verkeersbord: zie Serie B: Voorrang
 B2: een taalniveau van het Gemeenschappelijk Europees referentiekader